Patrick Martin (1923-1987) – bobbista statunitense
 Patrick Martin (1951) – giornalista canadese
 Patrick Martin (1830-1895) – politico irlandese
 Patrick Martin (1983) – wrestler statunitense
 Patrick M. Martin (1924-1968) – politico statunitense